Малибу — слово англосаксонского происхождения, производное от чумаш. Humaliwo — букв. перевод «прибой звучит громко». Является топонимом и др.:

География 
 Малибу — город в США, в штате Калифорния.

См.также 
 Малибу (ликёр) — популярный кокосовый ликёр.
 Chevrolet Malibu— марка автомобиля.
 Спасатели Малибу — американский телесериал.
 Спасатели Малибу — американский фильм.
 Кантри в Малибу — американский телесериал.
  — американский комикс.